HMS Ithuriel ist der Name folgender Schiffe der britischen Royal Navy:

 HMS Ithuriel (1916), Flottillenführer der Marksman-Klasse
 HMS Ithuriel (H05), Zerstörer der I-Klasse